Semsis ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitris Semsis (Salonikios) (1881–1950),  griechischer Rembetikomusiker und Violinenspieler
 Stamos Semsis (* 1964), griechischer Musiker